Dobšice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Dobšice (okres České Budějovice)
 Dobšice (okres Nymburk)
 Dobšice (okres Znojmo)